Debrie ist der Familienname folgender Personen:

 André Debrie (1891–1967), Gründer der "Etablissements André Debrie"
 Marguerite Debrie (1879–1968), französische Pianistin und Komponistin
 René Debrie (1920–1989), französischer Romanist und Dialektologe